Il doppio del torneo di tennis RCA Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Graydon Oliver che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry che si sono ritirati sul punteggio di 6-2, 3-1.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Todd Perry (finale)
 Paul Hanley /  Graydon Oliver (campioni)

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)
 Stephen Huss /  Wesley Moodie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 2005